Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Montevideo 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Martín del Potro che ha battuto in finale Boris Pašanski 6-3, 2-6, 7-63.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (primo turno)
 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Carlos Berlocq (primo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)

 Flávio Saretta (primo turno)
 Boris Pašanski (finale)
 Oliver Marach (primo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Montevideo 2005